Giuseppe Della Frera – calciatore italiano
 Guido Della Frera – imprenditore e politico italiano

Pagine correlate
Frera